Mein Herz steht für:

 Mein Herz (Roman), Briefroman von Elke Lasker-Schüler (1912)
 Mein Herz (Lied), Lied von Beatrice Egli (2013)